św. Edward Męczennik (962-978) − król Anglii
 św. Edward Wyznawca (ok. 1002-1066) − król Anglii

Zobacz też Błogosławiony Edward